98-я танковая бригада — воинское соединение РККА в Великой Отечественной войне

История 

Бригада формировалась с 15 февраля 1942 года в Московском военном округе по сокращённому штату и при формировании насчитывала 5 КВ-1 и 22 Т-34. 28 февраля 1942 года погрузилась в Москве и отбыла на фронт.

В составе действующей армии с 4 марта 1942 по 20 июня 1943 года.

Бригада поступила в распоряжение 54-й армии, директивой Ставки ВГК № 170129 от 28 февраля 1942 года бригада была включена в состав 4-го гвардейского стрелкового корпуса.

Приступила к боям с 15 марта 1942 года. 20 марта 1942 года 3-я гвардейская стрелковая дивизия при поддержке танков бригады сумела взять укреплённый пункт Зенино. В дальнейшем до 1 апреля 1942 года бригада действовала в «погостьинском мешке» поддерживая 33-ю и 137-ю стрелковые бригады в боях за населённые пункты Кондуя и Добрая, а затем выведена на восстановление и должна была быть укомплектована в первой декаде апреля 1942 года до 23 танков. В первой половине мая 1942 года бригада поддерживает 32-ю и 140-ю стрелковые бригады в боях за населённые пункты Липовик и Дубовик.

В августе 1942 года бригада переброшена севернее, где принимает участие в Синявинской операции, с задачей овладеть дорогой совхоз Торфяник — Келколово, захватить треугольник железной дороги западнее Синявино, понесла большие потери.

В период с марта по декабрь 1942 года в бригаде были награждены 179 человек, в том числе орденами Ленина — 7 человек, Красного Знамени — 37, Красной Звезды — 49, медалями «За отвагу» — 42, «За боевые заслуги» — 44 человека 

После восстановления на 10 января 1943 года насчитывает в своём составе 20 Т-34, 14 Т-60 и 6 Т-70. Участвует в Прорыве блокады Ленинграда. С 12 января 1943 года бригада вела боевые действия совместно с 372-й стрелковой дивизией, наступает на сильно укреплённый опорный пункт в Рабочем посёлке № 8, в течение всего дня ведёт бои, но взять посёлок не удалось:  к концу дня советские войска только полуокружили посёлок. 13 января 1942 года бригада совместно с 18-й стрелковой дивизией прорывает оборону противника южнее  Рабочего посёлка № 8, и выходит, хотя и с большими потерями, к Рабочему посёлку № 5. Местность в районе боя не способствовала применению танком, так, два танка застряли в болоте и вынуждены были вести огонь с места. Перед Рабочим посёлком № 5 бригада развернулась, однако продвижение было возможно только по дороге и вновь, уже три  Т-34 и два Т-60 застряли в карьерах.

В течение трёх суток части  18-й стрелковая дивизия и бригада вели тяжёлые бои за посёлок, но тем не менее 18 января 1943 года в том числе танки бригады взяли посёлок и соединились с частями 136-й стрелковой дивизии 67-й армии, тем самым прорвав блокаду Ленинграда. В этот же день танкисты бригады вместе с пехотинцами 18-й стрелковой дивизии захватили первый танк «Тигр», посредством танков бригады «Тигр» был вытащен на дорогу, прогрет и заведён.

Затем бригада до 2 февраля 1943 года безуспешно атакует Синявино, после чего отведена на переформирование.

С 12 января по 2 февраля 1943 года 221 человек из состава бригады были награждены

20 июня 1943 года бригада была переформирована в 98-й отдельный танковый полк.

Подчинение

Состав 
 Управление бригады
 Рота управления
 Разведывательная рота
 1-й танковый батальон
 2-й танковый батальон
 Автотранспортная рота
 Ремонтно-восстановительная рота
 Медико-санитарный взвод

Командование 

Командиры
 подполковник Гордеев, Иосиф Григорьевич (с 10.02.1942 по 30.03.1942)
 подполковник Давыдов, Яков Алексеевич (с 31.03.1942 по 15.05.1942)
 полковник Терновский, Леонид Владимирович (с 16.05.1942 по 30.05.1942)
 подполковник Пайкин, Залман Григорьевич (с 01.06.1942 по 20.06.1943)
Заместитель командира бригады по строевой части
 	 
Начальники штаба бригады

10.02.1942 - 00.05.1942	ВОРОНОВ Александр Владимирович, майор

00.05.1942 - 13.06.1942	Пехтерев, Михаил Андреевич, капитан

13.06.1943 - 00.06.1943	ГЛОБИН Иван Андреевич, майор

Военные комиссары бригады/заместители командира бригады по политической части

10.02.1942 - 25.01.1943	ПЕРЕВАЛОВ Иван Петрович, ст. батальон. комиссар, с 05.12.1942 полковник (10(11).03.1943 умер от ран - ОБД)

27.01.1943 - 18.03.1943	ЗАЙЦЕВ Фёдор Васильевич, полковник

31.03.1943 - 20.06.1943	ЛЕОНТЬЕВ Николай Анатольевич, подполковник

Заместитель командира бригады по технической части/помощник командира по технической части
 	 
Начальник политотдела/заместитель командира по политической части

25.07.1942 - 17.01.1943	АРТЁМЕНКО Михаил Савельевич, ст. батальон. комиссар, с 25.12.1942 майор

17.01.1943 - 29.01.1943	СЕНЬКОВ Фёдор Евтихович, подполковник

29.01.1943 - 20.06.1943	ВЛАСКИН Иван Васильевич, подполковник

Заместитель командира бригады по тыловой части
 	 
Заместитель командира бригады по хозяйственной части
 	 
Начальник оперативного отделения (Заместитель начальника штаба по оперативной работе)

 07.08.1942 - 00.12.1942	Пехтерев, Михаил Андреевич, капитан

Примечания

Ссылки 
 
 98-я танковая бригада на сайте Танковый фронт
 Перечень № 7 управлений бригад всех родов войск, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945

Литература  
 Ростислав Мохов. «Моя война. Записки рядового необученного». СПб, 2011.

Танковые бригады СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1943 году